Bertram steht für folgende geographischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Bertram (Iowa), Ort im Linn County
 Bertram (Kalifornien), Ort im Imperial County
 Bertram (Texas), Ort im Burnet County
 Bertram Branch, Fließgewässer im Williamson County, Texas
 Bertram Creek, Fließgewässer im Elbert County, Georgia
 Bertram Mine, Mine im Imperial County, Kalifornien
 Bertram Reservation, Park im Clay County, Iowa

in Australien:
 Bertram (Australien), Ort in Western Australia

im NRHP gelistete Objekte:
 Bertram Bridge, in Bertram, Iowa, ID-Nr. 98000531
 Bertram Hall at Radcliffe College, in Cambridge, Massachusetts, ID-Nr. 86001270

Bertram steht für:

 Bertram (Name), Familienname und männlicher Vorname
 Bertram (Gattung), Pflanzengattung Anacyclus, insbesondere
 Deutscher Bertram, Art der Pflanzengattung Anacyclus
 Mehrjähriger Bertram, Art der Pflanzengattung Anacyclus
 Operation Bertram, im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:

 Bertram Lake
 Bertrams
 Bertran
 Bertrand
 Bert (Name), Familienname und männlicher Vorname